Valdaj (englische Transkription für Waldai) steht für:
 Waldaihöhen, Plateau im europäischen Teil von Russland
 (2793) Valdaj, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.

Siehe auch:
 Valdai